Огю́ст де Шуазёль-Гуфье́, полное имя Мари-Габриэль-Флоран-Огюст де Шуазёль-Гуфье (, в России также Гавриил Августович; 1752—1817) — французский дипломат, посол Франции в Османской империи с 1784 года, член Французской академии, археолог, исследователь и коллекционер греческих древностей.

Биография 

Происходил из . Получил блестящее образование, особенно по части классической античности. История античности и изучение древнегреческого искусства всю жизнь оставались его главными увлечениями. В 1776 году Огюст де Шуазёль-Гуфье отправился в Грецию, где проводил за собственный счёт раскопки, выполнял зарисовки древностей и скупая их. Результатом поездки стала работа «Живописное путешествие по Греции» (Voyage Pittoresque en Grèce), первый том которой был опубликован в Париже в 1782 году. Книга получила хвалебные и восторженные отзывы среди научных сотрудников, и в том же году Шуазёль-Гуфье стал членом Академии надписей и изящной словесности, а через два года — Французской академии.

В 1784 году Людовик XVI назначил его послом Франции в Османской империи. В Константинополе начался новый этап археологических исследований. В период русско-турецкой войны 1787—1792 годов Франция сохраняла нейтралитет, но политические интересы её традиционно оставались связанными с Турцией. Великую французскую революцию 1789—1799 годов Шуазёль-Гуфье встретил враждебно и остался в Константинополе, и несмотря на назначение в Лондон, стал посредником между Петербургом и Константинополем в заключении мира.

В 1792 году французские секретные службы перехватили переписку Шуазёль-Гуфье с братом осужденного Людовика XVI, и его объявили врагом Франции. Возвращение на Родину стало невозможным, и он обратился к российской императрице Екатерине II. Получив приглашение в Петербург, он направился на север в сопровождении детей и их гувернёра аббата Николя. Уже 19 июня 1793 года граф Шуазель-Гуфье  был представлен императрице. Дополнительно ему назначили большую пенсию, старший сын был возведён в поручики гвардии, младший отправлен в кадетский корпус.

Однако Екатерина II быстро разочаровалась в Шуазёль-Гуфье. По словам графа Ф. Г. Головкина, «в обществе Шуазелю столь же мало повезло, как и при дворе. Смешная его страсть к одной великосветской кокетке окончательно лишила его симпатии императрицы, обещавшей ему место президента Академии наук, как только княгиня Дашкова выйдет в отставку. Наконец, граф Эстергази нашел Шуазеля достойным предметом для своих интриг и окончательно погубил его в глазах императрицы». Его отлучили от двора и разрешили появляться там только в дни самых больших праздников. 
Однако в эпоху правления Павла I он был зачислен в число «жертв» предыдущего царствования. От нового императора Шуазёль-Гуфье получил в подарок земли в Литве. В начале 1797 года Шуазёль-Гуфье был назначен главным директором Императорских библиотек с званием титулярного советника, а в июне 1797 года — президентом Императорской академии художеств.

Будущая Императорская публичная библиотека представляла собой в то время спонтанное собрание книг в помещениях Аничкова дворца. Фактическим организатором работ с фондами библиотеки на тот момент был М. И. Антоновский. Наибольший конфликт за период работы последнего был связан с пропажей книг из библиотеки. В результате Шуазёль-Гуфье уволил Антоновского, и работы по систематизации собрания ещё более замедлились. Отношение Павла I к Шуазёль-Гуфье также менялось. До него дошли слухи о хищении книг, махинациях и злоупотреблениях, в которых было замешано имя Гуфье. В начале 1800 года его отстранили от службы и выслали к имениям в Литве.

После смерти Павла I Шуазёль-Гуфье пожелал уехать во Францию. Император Александр I, при содействии А. Коленкура, доверенного лица Наполеона, просил исключить Шуазёль-Гуфье из списка эмигрантов и вернуть ему всё, что принадлежало до революции. В марте 1802 года он вернулся на родину, был восстановлен в правах и стал пэром Франции. Последние годы жизни занимался систематизацией собранных археологических материалов, закончил написание «Voyage Pittoresque en Grèce». Умер 20 июня 1817 года в Экс-ла-Шапеле.

Семья 
Первая жена (с 23 сентября 1771; Париж) — Аделаида Мария Луиза де Гуффье (1752 — 6 мая 1816), дочь последнего маркиза Гуфье, предавшая мужу свою фамилию. В браке имели пять дочерей и одного сына  Антония Людвига Октавия Шуазёль-Гуфье (1773—1840), он жил в России и был камергером двора, от двух браков имел многочисленное потомство, его правнук — русский религиозный философ Н. А. Бердяев. 

Вторая жена (с 28 октября 1816) — принцесса Елена де Боффремон-Куртене (9 апреля 1774 — 7 декабря 1836), дочь  вице-адмирала Франции Жозефа де Бофремона. По отзыву современника, была дамой остроумной и лучшей подругой госпожи де Жанлис. Граф Шуазель-Гуффье до смешного был в неё влюблен и принимал  у себя дома, в присутствии жены и пяти замужних дочерей, которые были этим возмущены. Когда же его жена умерла, он женился на своей обожаемой Елене, которой пришлось испытать, со стороны своих падчериц, довольно плохое обращение.

Основные работы

Примечания

Литература

Ссылки 
 Марий-Габриель Флоран Огюст Шуазель-Гуффье
 Académie française
 Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, 1878

избран в академию в 1783 г., исключён ордонансом от 1803 г., переизбран в 1816 г.

Дипломаты Франции
Археологи Франции
коллекционеры Франции
Члены Французской академии
Члены Гёттингенской академии наук